Opel Kapitän/Admiral/Diplomat (oder Opel KAD) steht für:

 Opel Kapitän/Admiral/Diplomat A, 1964 bis 1968
 Opel Kapitän/Admiral/Diplomat B, 1969 bis 1977